

Брагино — присілок, Ком'янське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Брагино — присілок, Юровське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Брагино — село, Єльцовський район, Алтайський край
 Брагино — присілок, Кезький район, Удмуртія